Ocupação de Cuba pelos Estados Unidos pode se referir a:
Governo Militar dos Estados Unidos em Cuba (1898-1902)
Ocupação de Cuba pelos Estados Unidos (1906–1909), a segunda ocupação de Cuba 
Intervenção do Açúcar (1917-1922), a terceira ocupação de Cuba